Gneisenau ist der Name folgender Personen:

 August Neidhardt von Gneisenau (1760–1831), deutscher Generalfeldmarschall und Heeresreformer
 August Wilhelm Neidhardt von Gneisenau (1734–1802), deutscher Artillerieleutnant und Baumeister 
 Bruno Neidhardt von Gneisenau (1811–1889), deutscher General der Infanterie
 Maria von Gneisenau (1873–1926), deutsche Schriftstellerin und Mäzenin

Gneisenau ist der Name folgender Schiffe:
 Gneisenau (Schiff, 1914), als Fischdampfer gebautes Vorpostenboot der Kaiserlichen Marine
 Gneisenau (Schiff, 1935), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Gneisenau (Schiff, 1936), Schlachtschiff der Scharnhorst-Klasse der Kriegsmarine
 Gneisenau (F 212), Schulfregatte der Hunt-Klasse der Bundesmarine

Gneisenau ist der Name folgender Orte:
 Gneisenau (Uckerland), Gemeindeteil von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Deutschland
 Gneisenau, Kreis Gerdauen, Ortschaft in Cholmogorje (Wischnjowoje), Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Gneisenau, Kreis Lötzen, später Gnieździenko, untergegangener Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Schloss Gneisenau in Kleinzell im Mühlkreis, Österreich
 Zeche Gneisenau in Dortmund-Derne
 Schildau (Gneisenaustadt Schildau) in Sachsen